«Воля и власть» — исторический роман Дмитрия Балашова, впервые изданный в 2000 году, последний завершённый роман из цикла «Государи Московские». Рассказывает о правлении великого князя Василия Дмитриевича.

Сюжет 
Действие романа происходит в 1400—1425 годах, в эпоху правления великого князя Василия Дмитриевича. В нём действуют как реальные исторические персонажи, так и вымышленные лица.

Восприятие 
Рецензенты отмечают, что в «Воле и власти», как и в других своих поздних книгах, Балашов всё чаще прибегает к публицистическим отступлениям и открыто соотносит описываемые им события с современностью. Он открыто оценивает исторические события с православной точки зрения. Он симпатизирует Орде и настроен резко против католического Запада, критикует государственный строй Новгородской республики.

Примечания 

Исторические романы
Произведения Дмитрия Балашова